Die Liste der Mitglieder des Ernannten Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die vom 9. Dezember 1946 bis 28. März 1947 dem Ernannten Niedersächsischen Landtag angehörten. Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Kopf I.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Karl Olfers (SPD)
 Vizepräsidenten
 Bernhard Pfad (CDU)
 Heinrich Meyer (DP)

Sitzverteilung 
Bei der Sitzverteilung des Ernannten Niedersächsischen Landtags orientierte sich die britische Militärregierung an den Kreistagswahlen vom 13. Oktober 1946.

Anmerkungen

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Einzelnachweise 

Landtag (Niedersachsen)
 01
!